Састави репрезентација на Свјетском првенству у фудбалу 2022. године, које је одржано у Катару од 20. новембра до 19. децембра, морали су да буду објављени до 13. новембра 2022. године, недељу дана прије почетка првенства. Учествовале су 32 репрезентације, а свака је могла да има од 23 до 26 фудбалера, при чему су међу њима морала да се нађу по три голмана.

Шири спискови, на којима је могло да се нађе од 35 до 55 фудбалера, достављени су Фифи до 21. октобра. Уврштање замјена у случају повреда или позитивног теста на ковид 19 било је дозвољено до 24 сата прије почетка прве утакмице репрезентације на првенству. Коначни списак морао је да буде достављен Фифи до 14. новембра. Фифа је објавила коначне спискове са бројевима играча на свом сајту 15. новембра.

Лионел Меси, Кристијано Роналдо, Гиљермо Очоа и Андрес Гвардадо су наступили на свом петом Свјетском првенству, чиме су се изједначили са рекордерима Лотаром Матеусом, Антонио Кабрахалом, Ђанлуиђијем Буфоном и Рафаелом Маркезом. Најмлађи играч на првенству био је Јусуфа Мукоко са 18 година. Најстарији играч у пољу био је фудбалер Канаде Атиба Хачинсон, са 39 година и 289 дана, док је најстарији голман био голман Мексика Алфредо Талавера са 40 година и 63 дана. Највећи број фудбалера играо је у енглеској Премијер лиги, њих 134. У шпанској Ла лиги играла су 84 фудбалера, у њемачкој Бундеслиги 67, док је у италијанској Серији А играло 65 фудбалера. Катар и саудијска Арабија биле су једине репрезентације код којих су сви играчи играли у домаћој лиги, док Сенегал није имао ниједног фудбалера из домаће лиге. Највише фудбалера играло је у Барселони, њих 17, док је у Бајерн Минхену и Манчестер Ситију играло по 16 играча који су наступали на првенству.

Правила 

На Свјетском првенству 2018. свака репрезентација је могла да поведе по 23 фудбалера. Након избијања пандемије ковида 19, због које су спортска такмичења била обустављена неко вријеме, Фифа је најпре промијенила правила и дозволила могућност извршења пет измјена по утакмици, послије чега је Уефа пред почетак Европског првенства 2020. дозволила свакој репрезентацији да поведе по 26 играча умјесто по 23. У јуну 2022. Фифа је саопштила да свака репрезентација може да поведе од 23 до 26 играча на Свјетско првенство, као и да ће током утакмица бити дозвољено да се изврши по пет измјена. Још једна новина је број играча на ширем списку на коме је овог пута било могуће позвати и до 55 играча умјесто 35 колико је било до тада. Главни одбор савјета Фифе донио је такву одлуку због термина одржавања првенства у току фудбалске сезоне, као и због пандемије ковида 19.

Национални савези су били дужни да шири списак доставе Фифи до 21. октобра, мјесец дана прије почетка првенства, док је коначни списак играча морао бити достављен до 13. новембра, шест дана прије почетка првенства. Фифа није објављивала шире спискове док репрезентације такође нису биле у обавези да их јавно саопштавају. Коначне спискове са бројевима играча, Фифа је објавила на свом сајту 15. новембра. Само је играчима са списка било дозвољено да учествују. Замјена било којег играча са списка, због повреде или позитивног теста на ковид 19 била је дозвољена до 24 сата прије почетка прве утакмице репрезентације на првенству. Тимски доктор и медицински званичник Фифе морали су да потврде да су повреда или болест озбиљни и да играч због тога не може да игра. Њега је могао да замијени било који играч, без обзира на то да ли је био на ширем списку.  Последњу утакмицу играчи који су се нашли на списку могли су да одиграју за своје клубове 13. новембра, а дан касније су морали да се придруже репрезентацијама.

Група А

Еквадор 
Селектор:  Густаво Алфаро

Коначни списак од 26 играча објављен је 14. новембра.

Холандија 

Селектор:  Луј ван Гал

Коначни списак од 26 играча објављен је 11. новембра.

Катар

Сенегал

Група Б

Енглеска 
Селектор:  Гарет Саутгејт

Коначни списак од 26 играча објављен је 10. новембра.

Иран 
Селектор:  Карлос Кеироз

Коначни списак од 25 играча објављен је 13. новембра.

Сједињене Америчке Државе 
Селектор:  Грег Берхолтер

Коначни списак од 26 играча објављен је 9. новембра.

Велс 
Селектор:  Роб Пејџ

Коначни списак од 26 играча објављен је 9. новембра.

Група Ц

Аргентина 
Селектор:  Лионел Скалони

Коначни списак од 26 играча објављен је 11. новембра.

Мексико 
Селектор:  Херардо Мартино

Коначни списак од 26 играча објављен је 14. новембра.

Пољска 
Селектор:  Чеслав Михњевич

Коначни списак од 26 фудбалера објављен је 10. новембра 2022. Дана 10. новембра, Бартломеј Дронговски је био склоњен са списка због немогућства да наступа услед повреде. Заменио га је Камил Грабара.

Саудијска Арабија

Група Д

Аустралија 
Селектор:  Грејам Арнолд

Коначни списак од 26 играча објављен је 8. новембра. Дана 20. новембра, Мартин Бојл је био склоњен са списка због немогућства да наступа услед повреде. Заменио га је Марко Тилио.

Данска 
Селектор:  Каспер Јулманд

Коначни списак од 26 фудбалера објављен је 13. новембра.

Француска 
Селектор:  Дидје Дешан

Коначни списак од 25 играча објављен је 9. новембра. Списак је проширен на 26 играча 14. новембра кад је позван Маркус Тирам. Истог дана Преснел Кимпембе је био склоњен са списка због немогућства да наступа услед повреде и њега је заменио Аксел Дисаси. Дана 15. новембра Кристофер Нкунку се повукао због повреде и њега је дан касније заменио Рандал Коло Муани. Карим Бензема се повредио 20. новембра и није био у могућности да наступа. Њега нико није заменио па је коначни састав Француске бројао 25 играча.

Тунис

Група Е

Костарика 
Селектор:  Луис Фернандо Суарез

Коначни списак од 26 играча објављен је 3. новембра.

Њемачка 
Селектор:  Ханзи Флик

Коначни списак од 26 играча објављен је 10. новембра.

Јапан 

Селектор:  Хаџиме Моријасу

Коначни списак од 26 фудбалера објављен је 1. новембра 2022. Дана 8. новембра, Јута Накајама је био склоњен са списка због немогућства да наступа услед повреде. Заменио га је Шуто Мачино.

Шпанија 
Селектор:  Луис Енрике

Коначни списак од 26 играча објављен је 11. новембра. Дана 18. новембра, Хосе Гаја је био склоњен са списка због немогућства да наступа услед повреде. Заменио га је Алехандро Балде.

Група Ф

Белгија 
Селектор:  Роберто Мартинез

Коначни списак од 26 играча објављен је 10. новембра.

Канада 
Селектор:  Џон Хердман

Коначни списак од 26 играча објављен је 13. новембра.

Хрватска 
Селектор:  Златко Далић 

Коначни списак од 26 играча објављен је 9. новембра.

Мароко

Група Г

Бразил 
Селектор:  Тите

Коначни списак од 26 играча објављен је 7. новембра.

Камерун

Србија 

Селектор:  Драган Стојковић

Коначни списак од 26 играча објављен је 11. новембра.

Швајцарска 
Селектор:  Мурат Јакин

Коначни списак од 26 играча објављен је 9. новембра.

Група Х

Гана

Португалија 
Селектор: Фернандо Сантос

Коначни списак од 26 играча објављен је 10. новембра.

Јужна Кореја

Уругвај 
Селектор:  Дијего Алонсо

Коначни списак од 26 играча објављен је 10. новембра.

Статистика

По годинама 

Најмлађи играч на првенству био је Јусуфа Мукоко са 18 година, који је постао најмлађи играч на једном Свјетском првенству од  Фемија Опабунмија 2002. Такође, постао је најмлађи фудбалер Њемачке који је икада играо на Свјетском првенству. Најстарији играч у пољу био је фудбалер Канаде — Атиба Хачинсон, са 39 година и 289 дана, док је најстарији голман био голман Мексика Алфредо Талавера, са 40 година и 63 дана, а најмлађи голман био је голман Камеруна Симон Нгапандуетнбу, са 19 година и 222 дана. Најстарији капитен био је капитен Канаде Атиба Хачинсон, док је најмлађи био капитен Сједињених Америчких Држава Тајлер Адамс, са 23 године и 279 дана.

Најстарија тренер био је тренер Холандије — Луј ван Гал, који је имао 71 годину и 104 дана, док је најмлађи био тренер Аргентине — Лионел Скалони, који је имао 44 године и 188 дана. Са просјечним бројем година од 28,9 Иран је био најстарија репрезентација, док је Гана била најмлађа, са просјечним бројем година од 24,7.

Број фудбалера по лигама 

Фудбалери који су наступали на Свјетском првенству 2022, играли су за клубове из 42 различите државе, с обзиром на то да лиге у Енглеској и Француској укључују и клубове из Велса и Монака, док клубови из Сједињених Држава и Канаде наступају у једној лиги.

Земље које су болдоване су учествовале на првенству.

 Катар и Саудијска Арабија су једине репрезентације за које су наступили играју играчи који играју само у клубовима из њихових домаћих лига.
 Сенегал је једина репрезентација за коју није наступио ниједан фудбалер који игра у клубовима из домаће лиге.
 За Канаду и Велс су наступали играчи који играју у клубовима из њихових држава, али не играју у њиховим лигама. Сви играчи из домаћих клубова који су наступили за Канаду играју у лигама у Сједињеним Америчким Државама, док сви играчи из домаћих клубова који су наступили за Велс играју у лигама у Енглеској.
 Аргентина и Србија су имале само по једног играча који игра у клубовима из домаће лиге.
 Бразил је имао највише играча који играју за клубове из једне стране државе, са 12 играча који играју у лигама у Енглеској.
 Од држава које нијесу учествовале на Свјетском првенству, највише играча који су наступили на првенству дошло је из италијанских лига, њих 70.
 Из клубова који се такмиче у другом степену Енглеске лиге — Чемпионшипу, наступило је 29 играча, од којих ниједан није играо за Енглеску.
 Најнижи степен лигашких такмичења из којег су наступили играчи на првенству била је Друга фудбалска лига Енглеске, четврти степен такмичења, из којег су наступила двојица фудбалера за Велс: Крис Гантер из Вимблдона и Џони Вилијамс из Свиндон Тауна.

Број фудбалера по клубовима 

На првенству су учествовали фудбалери из 295 клубова и 42 државе. Првобитно је требало да наступи рекордних 17 фудбалера из Бајерна, а по 16 из Барселоне и Манчестер Ситија, након чега је Садио Мане из Бајерна и репрезентације Сенегала одустао због повреде, а позван је Алехандро Балде из Барселоне као замјена за Хосе Луиса Гају у репрезентацији Шпаније, чиме је Барселона постала рекордер по броју играча на једном Свјетском првенству.

Фудбалери по конфедерацијама

Број селектора по државама 

Селектори који су болдовани тренирају своју државу.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФИФА

2022
Светско првенство у фудбалу 2022.